De volgende plaatsen
Flagstaff (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Flagstaff (Maine), een voormalige plaats in de Amerikaanse staat Maine, staat tegenwoordig op de bodem van het Flagstaffmeer
Flagstaff (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap

En verder naar
Flagstaff (Australië), een district in de Australische deelstaat Victoria
Flagstaff (Hamilton), een buitenwijk van de stad Hamilton in Nieuw-Zeeland
Flagstaff County, een county (graafschap annex gemeente) in de Canadese staat Alberta
Flagstaff (heuvel), een hoge heuvel bij de stad Dunedin in Nieuw-Zeeland
Flagstaffmeer, een meer in de Amerikaanse staat Maine

Zie ook
Mount Flagstaff, een heuvel op het Caribische eiland Sint Maarten